Александр II () — царь Эпира из рода Пирридов, правивший в 272—255 годах до н. э.

Биография 
Александр II — младший сын знаменитого Пирра. Матерью его, вероятно, была Ланасса, дочь сиракузского тирана Агафокла.

Александр принимал участие в западно-средиземноморской компании своего отца. Когда Пирр переправился из Италии на Сицилию, он оставил младшего сына управлять в Локрах. Во время последнего похода своего отца на Пелопоннес Александр был назначен наместником Эпира.

После гибели Пирра в Аргосе Александр II был вынужден уступить Антигону Гонату все внеэпирские завоевания своего отца на Балканах.

В начале своего царствования Александр вёл оборонительную войну с иллирийцами, закончившуюся заключением мирного соглашения.

Во время Хремонидовой войны, воспользовавшись нахождением Антигона Гоната в Греции, Александр II вторгся в Македонию. Ряд городов признали его власть. Также на сторону эпирского царя перешло македонское войско. Однако вскоре сын Антигона Деметрий II Этолийский (по другим сведениям — брат Деметрий Красивый) нанёс захватчикам поражение и сам вторгся в Эпир. Александру II пришлось бежать в Акарнанию. Вскоре при поддержке эпиротов он вернулся на престол, который занял, правда, уже в качестве вассала Македонии.

Александр был женат на своей единокровной сестре Олимпиаде, от которой имел троих детей. Его дочь Фтия вышла замуж за Деметрия II Этолийского и стала матерью Филиппа V Македонского.

Литература 
 Первичные источники
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (книга XXII, глава 8)
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Пирр (глава 9)
 Полибий. Всеобщая история (книга II, глава 45; книга IX, глава 34)
 Секст Юлий Фронтин. Стратигемы (книга II, глава 5.10; книга III, глава 4.5)
 Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа» (книга XVII, глава 1; книга XXIII, глава 3; книга XXVI, главы 2—3; книга XXVIII, глава 1)
 Современные исследования
 

Пирриды
Правители Эпира
Правители Европы III века до н. э.
Свергнутые монархи